Gracchus Babeuf (1760-1797) ;
 Émile Babeuf (1785-1842), libraire-éditeur français, fils aîné du révolutionnaire Gracchus Babeuf dont il a œuvré à faire connaître les idées.
 Rue Babeuf, rue à Astrakhan en Russie.